Борис Россинский:
 Россинский, Борис Вульфович (род. 1946) — профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
 Россинский, Борис Илиодорович (1884—1977) — русский и советский лётчик, прозванный «дедушкой русской авиации».